Кубок Іспанії з футболу 2022–2023 — 121-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул захищає Реал Бетіс.

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 жовтня 2022

|}

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 листопада 2022

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 грудня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 грудня 2022

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 січня 2023

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2023

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 січня 2023

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|1 березня/4 квітня 2023

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|2 березня/5 квітня 2023

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт Королівської федерації футболу Іспанії  
 laliga  
 Газета Марка  
 Газета Ас  
 Кубок Іспанії на soccerway 

2022–2023
Іспанія
Іспанія
2022 в іспанському спорті
2023 в іспанському спорті